Bézu-le-Guéry, Aisne
 Bézu-les-Fèves, Aisne, voormalige gemeente